Der findes flere personer med navnet Søren Lund :

 Søren Lund (1852-1933) – dansk maler (Søren Jørgensen Lund)
 Søren Robert Lund (født 1962) – dansk arkitekt
Se også:
 Søren Lund Jensen (1898-?) – medlem af Folketinget for Socialdemokratiet